Ла-Рошель 5-й кантон () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Ла-Рошель. Население кантона на 2006 год составляло 17 872 человек.

Код INSEE кантона 1744. Всего в кантон Ла-Рошель 5-й кантон входят 5 коммун, из них главной коммуной является Ла-Рошель.

Коммуны кантона 

 Энанд — население 1988 чел.
 Марсийи — население 2438 чел.
 Пюильборо — население 4990 чел.
 Сен-Ксандр — население 4470 чел.
 Ла-Рошель

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта